Astrup är ett norskt och danskt efternamn. Det kan avse:

 Eivind Astrup (1871–1895), norsk polarfarare
 Hans Astrup (1831–1898), norsk affärsman, politiker och donator
 Heidi Astrup (född 1972), dansk handbollsspelare
 Kathrine Astrup Fredriksen (född 1983), norsk affärskvinna
 Mette Marie Astrup (1760–1834), dansk skådespelare
 Nikolai Astrup (1880–1928), norsk målare
 Nikolai Astrup (politiker) (född 1978), norsk politiker i Høurepartiet
 Nils Astrup (1843–1919), norsk missionär
 Susanne Astrup Madsen (född 1991), dansk handbollsspelare
 Thorvald Astrup (1876–1940), norsk arkitekt

Se även
 Astrup Fearnley-museet – konstmuseum i Oslo
 Cape Astrup – udde i antarktis

Norska efternamn
Danska efternamn